Fatebenefratelli è il nome popolare dell'Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio. Per estensione viene altresì utilizzato per indicare gli ospedali fondati o gestiti dall'ordine:
 Ospedale Sacro Cuore di Gesù a Benevento
 IRCCS Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli a Brescia
 Azienda ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico a Milano
 Ospedale San Giovanni Calibita Fatebenefratelli a Roma

Pagine correlate 
 Fatebenefratelli